Вячесла́в Миха́йлович Смирно́в: Смирнов, Вячеслав Михайлович (род. 1953) — российский экономист и политик, депутат ГД.
 Смирнов, Вячеслав Михайлович (род. 1957) — советский и российский легкоатлет.